Moura Morta peut désigner :
au Portugal :
Moura Morta, paroisse civile de la municipalité de Castro Daire, située dans le district de Viseu et la région Centre ;
Moura Morta, paroisse civile de la municipalité de Peso da Régua, située dans le district de Vila Real et la région Nord.